Kastrup Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Kastrup Sogn (Tårnby Kommune)
 Kastrup Sogn (Vordingborg Kommune)